Кровавая шутка — название ряда произведений искусства.
 Кровавая шутка (роман) — роман писателя Шолом-Алейхема
 Кровавая шутка (фильм) — триллер (1976)